Браћа Милер, Ранд, Рајан и Робин Милер су заједно основали -{Cyan Productions}- (сада -{Cyan Worlds}-) и постали познати захваљујући неочекиваном успеху њихове рачунарске игре -{Myst}-, која је била најпродаванија игра све до краја 1990-их.

Браћа су такође радила на наставку под именом -{Riven}-. Након тога, њиховој пословној сарадњи је дошао крај када је Робин одлучио да напусти -{Cyan}-. Ранд је и дан данас генерални директор компаније.

Дизајнери рачунарских и видео-игара